Stati Uniti d'America
 Macksburg – città della Contea di Madison, Iowa
 Macksburg – villaggio della Contea di Washington, Ohio